Der arme Conrad steht für:

 Der arme Conrad (Kalender), Arbeiterkalender (1876 bis 1879)
 Der arme Conrad (Zeitschrift), anarchistische Zeitschrift (1896 bis 1899)